Zvěstování může být:
 Zvěstování Panny Marie či Zvěstování Páně – oznámení Panně Marii archandělem Gabrielem, že se jí narodí Boží syn
 zvěstování evangelia – propagace křesťanství (doslova šíření dobré zprávy)

 Umělecké dílo:
Zvěstování (Brandl), od malíře Petra Brandla
 Zvěstování (Caravaggio), od malíře Michelangela Merise da Caravaggia
 Zvěstování (Leonardo), od malíře Leonarda da Vinciho
 Zvěstování (Pontormo), od malíře Pontorma
 Zvěstování (Škréta), od malíře Karla Škréty
 Zvěstování (Titian), od malíře Titiana
 Zvěstování (van Eyck, Washington), od malíře Jana van Eycka
 Zvěstování (Zoubek), reliéf od sochaře Olbrama Zoubka

 Kostel zasvěcen Zvěstování:
 Kostel Zvěstování Páně
 Kostel Zvěstování Panny Marie
 Kostel Zvěstování Panně Marii